Cras kan syfta på:
 Cras, Isère
 Cras, Lot